Le qualificazioni del singolare del Makarska Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 19 dicembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dalila Jakupovič (qualificata)
  Eri Hozumi (qualificata)

  Mariana Dražić (qualificata)

Qualificate 

  Dalila Jakupovič
  Eri Hozumi

  Mariana Dražić 
  Ayline Samardžić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Makarska Open 2022